Air Niugini, een luchtvaartmaatschappij
de Algemene Nationale Gegevensbank, een databank van de Belgische overheid